

Sigle 
 Lavori di pubblica utilità
 Lega delle Potenze Unite – organizzazione fittizia dell'Universo di StarCraft
 Linkin Park Underground – fan club ufficiale dei Linkin Park

Codici 
 LPU – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Longapung (Indonesia)

Altro 
 LPU – targa automobilistica di Puławy (Polonia)